RFA Sir Galahad puede referirse a los siguientes buques auxiliares:
 RFA Sir Galahad (1966), buque logístico de desembarco de la clase Round Table construido en 1966.
 RFA Sir Galahad (1987), buque logístico de desembarco de la clase Round Table construido en 1987.